Il doppio del torneo di tennis Hanko Open 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Hanko Open 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Johan Anderson e Lars-Anders Wahlgren. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Tomas Nydahl e Peter Svensson (tds n. 3) con il punteggio di 6-3, 7-6.

Teste di Serie

  Peter Ballauff /  Ricki Osterthun (primo turno)
  Olli Rahnasto /  Tobias Svantesson (primo turno)

  Tomas Nydahl /  Peter Svensson (finale)
  Andrej Ol'chovskij /  Dmitrij Poljakov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Hanko Open 1990